PTAS ou Ptas peut faire référence à :
 Polynomial-Time Approximation Scheme, schéma d'approximation en temps polynomial en informatique théorique.
 , le nom de plusieurs monnaies.

Voir aussi 
 SNPTAS, Syndicat national des personnels techniques, administratifs et de service, syndicat affilié à la CGT regroupant des personnels du MEDDE et du METL.